{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | BCE International
|-
|align = "center" | Сток-он-Трент, Англия
|-
|align = "center" | ? сентября — 1 октября 1989
|-
|align = "center" | Trentham Gardens
|-
| Призовой фонд — GB£ ?
|-
| Победитель — £ 40 000 
|-
| Высший брейк — ?
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпион
|-
| Чемпион 1988 — Стив Дэвис
|-
| Чемпион 1989 — Стив Дэвис|-
| Финалист — Стивен Хендри
|-
|}BCE International 1989 — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил осенью 1989 года в Англии (игры основной стадии — в Сток-он-Тренте). Победителем стал предыдущий чемпион, Стив Дэвис, обыгравший в финале Стивена Хендри со счётом 9:4. Для Дэвиса это была третья победа подряд на турнире.

Во второй и последний раз спонсором турнира выступила компания B.C.E.

 Результаты 

 Основной турнир 1 раундМатчи по 5 побед

 Стив Дэвис 5:1 Тони Кирни  
 Уэйн Джонс 5:2 Пэт Хулихэн  
 Марк Беннетт 5:2 Тони Мео  
 Нил Фудс 5:0 Джо О'Бои  
 Брайан Морган 5:2 Джо Джонсон  
 Юджин Хьюз 5:4 Даррен Морган  
 Деннис Тейлор 5:1 Ник Дайсон  
 Мартин Кларк 5:4 Уоррен Кинг  
 Терри Гриффитс 5:4 Брэди Голлан  
 Стив Ньюбери 5:2 Стив Даггэн  
 Ален Робиду 5:4 Дуг Маунтджой  
 Роджер Бэйлс 5:4 Дэвид Ро  
 Вилли Торн 5:2 Томми Мерфи  
 Барри Уэст П:отказ Джим Вич  
 Джимми Уайт 5:3 Джейсон Смит  
 Боб Шаперон 5:4 Иан Уильямсон 

 Стивен Хендри 5:0 Иан Грэм  
 Джеймс Уоттана 5:0 Питер Франсиско  
 Тони Джонс 5:0 Джон Вирго  
 Марк Джонстон-Аллен 5:1 Алекс Хиггинс  
 Роберт Маршалл 5:3 Дин Рейнолдс  
 Эдди Чарльтон 5:4 Иан Брамби  
 Майк Халлетт 5:4 Лес Додд  
 Клифф Уилсон 5:2 Джон Райт  
 Найджел Бонд 5:4 Клифф Торбурн  
 Сильвиньо Франсиско 5:4 Джон Кэмпбелл  
 Стив Джеймс 5:3 Джек Маклафлин  
 Мартин Смит 5:4 Рекс Уильямс  
 Тони Ноулз 5:1 Боб Харрис  
 Эндрю Кэйрнс 5:2 Дин О'Кейн  
 Джон Пэррот 5:2 Мик Фишер  
 Тони Драго 5:4 Мёрдо Маклауд

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

Открытый чемпионат Шотландии (снукер)
1989 год в снукере